Zarrella ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Zarrella (* 1978), italienischer Popsänger und Moderator
 Jana Ina Zarrella (* 1976), brasilianische Moderatorin, Schauspielerin und Model